Hyalocamposporium är ett släkte av svampar. Hyalocamposporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyalocamposporium